Závod na 1000 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2002 v Salt Lake City se konal v hale Utah Olympic Oval v Kearns dne 16. února 2002. Z českých závodníků se jej zúčastnil David Kramár.

Výsledky 
* pád

Externí odkazy 
  Salt Lake City 2002 Official Report - Speed Skating , la84foundation.org
  Výsledky závodu na 1000 m mužů, speedskatingnews.info

Muži 01000